John Griffin ist der Name folgender Personen:
* John Griffin (Basketballspieler) (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 John Griffin (Footballspieler) (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Griffin (Unternehmer) (ca. 1813–1893), Gründer des heutigen neuseeländischen Gebäckherstellers Griffin's Foods
 John Howard Griffin (1920–1980), US-amerikanischer Autor
 John Joseph Griffin (1802–1877), britischer Chemiker und Mineraloge
 John K. Griffin (1789–1841), US-amerikanischer Politiker
 John Wallace Griffin (1919–1993), US-amerikanischer Archäologe

Siehe auch:
 Johnny Griffin (John Arnold Griffin III; 1928–2008), US-amerikanischer Jazzsaxophonist